International Superstar Soccer – videogioco del 1994
International Superstar Soccer – videogioco del 2000
International Superstar Soccer – serie di videogiochi